Sun Jie – calciatore cinese
 Sun Jie – canottiere cinese
 Sun Jie – cestista cinese